Termenul „Manechin” se poate referi la:

 Figură confecționată din diverse materiale (lemn, ceară, plastic etc.), care reprezintă corpul omenesc sau o parte a lui și care servește ca model în sculptură și pictură ori ca suport pentru a expune un obiect de îmbrăcăminte. 
 Persoană care prezintă într-o casă de mode noi modele de îmbrăcăminte. (fotomodel)
 Persoană (figurativ) lipsită de caracter, care poate fi influențată și condusă ușor (marionetă).